Два корабля и береговая база Королевского флота носили название HMS Fortitude (стойкость):

 HMS Fortitude — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1780; превращен в плавучую тюрьму в 1795; в пороховой склад в 1802; разобран в 1820.
 HMS Fortitude — транспорт заключённых; спущен на воду в 1807 как 74-пушечный линейный корабль 3 ранга HMS Cumberland; превращен в транспорт заключённых в 1830; переименован в Fortitude в 1833; продан в 1870.

 HMS Fortitude — береговая база в Ардроссан; сформирована в 1940; расформирована в 1945.
 HMS Fortitude II — база Прибрежного командования в Ардроссан; сформирована в 1941. Числится в списках в 1944 году, но не в 1942.

См. также 
 Fortitude — парусное судно, доставившее иммигрантов в Брисбен в 1848—1849; в его честь названа долина .

В художественной литературе 
 Вымышленный HMS Fortitude выведен в романе Криса Робертсона «Подожги море».